Prado del Rey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Prado del Rey (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Prado del Rey (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar